Ю́рий Леони́дович Заболо́тный (; 2 октября 1939 — 4 апреля 1995) — советский футболист и тренер. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер Украинской ССР.

Карьера 
Начал играть в юношеской команде «Спартак» (Одесса) в 1951 году. В дальнейшем выступал за команды «Черноморец» из Одессы, киевское «Динамо», «Судостроитель» из Николаева. В 1978 году тренировал николаевский «Судостроитель».

В Высшей лиге чемпионатов СССР провёл 78 матчей.
Чемпион УССР (1961). Игрок сборной УССР.

Достижения 
 В  (4): 1959 — № 3, 1961 — № 3, 1964 — № 3, 1965 — № 2.

Награды 
 Мастер спорта СССР (1962).
 Заслуженный тренер УССР (1974).

Память 
Любительские команды города ежегодно разыгрывают «Приз памяти Ю. Л. Заболотного».

В 1999 году был признан лучшим правым защитником одесского «Черноморца» за 40-летнюю историю клуба.

1 сентября 2012 г. на аллее футбольной славы ФК «Черноморец» (Одесса) были увековечены первые двенадцать памятных звёзд, одна из которых посвящена Юрию Заболотному.

Личная жизнь 
Дядя одесских футболистов братьев Никифоровых — Юрия и Александра.

Примечания

Ссылки 
 
 «Юра повів за собою „Чорноморець“»//«Одеські вісті», Маслов Євген, № 38 (3733) — 10.04.2008
 Спортивный некрополь

Футболисты СССР
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Тренеры ФК «Николаев» Николаевская область
Футбольные тренеры СССР
Похороненные на 2-м Христианском кладбище Одессы